Pánik – definíció, egy érzelmi állapot

Filmek
Pánik (film, 2000) – 2000-es amerikai film Henry Bromell rendezésében, főszerepbelm William H. Macy
Pánik (film, 2008) – 2008-as magyar film Till Attila rendezésében